Diana Salazar puede referirse a:
 Diana Salazar, artista mexicana.
 Diana Salazar Méndez, fiscal general de Ecuador.
 El extraño retorno de Diana Salazar, telenovela mexicana protagonizada por Lucía Méndez.